

Aeronautica 
 Albatros Airways – compagnia aerea albanese
 Albatros Flugzeugwerke – azienda aeronautica tedesca
 DH.91 Albatross – aereo da trasporto della seconda guerra mondiale
 Gossamer Albatross – aereo a trazione umana
 HU-16 Albatross – aereo anfibio statunitense
 L-39 Albatros e L-59 Super Albatros – aerei d'addestramento della cecoslovacca Aero

Automobili 
 Albatros –  automobile statunitense

Cinema e Televisione 
 Albatros – Società di produzione cinematografica fondata in Francia nel 1922
 Albatros – programma televisivo condotto da Alberto Angela
 Albatross – film del 2011 diretto da Niall MacCormick
 Albatross Entertainment – casa di produzione televisiva e cinematografica
 Albatross (Monty Python sketch)
 L'Albatross - Oltre la tempesta – film del 1996 diretto da Ridley Scott

Editoria 
 Albatross Books – casa editrice tedesca

Esercito 
 Grupo Albatros – unità militare argentina

Etologia 
 Albatros – uccello

Informatica 
 Albatros – joystick italiano
 Albatross18 – gioco di golf on-line gratuito della OGplanet

Marina 
 Albatros – Cacciasommergibili della Regia Marina in servizio nel 1934 ed affondato nel 1941
 Albatros (cacciatorpediniere) – Cacciatorpediniere della Marine nationale in servizio dal 1931 al 1959
 Albatros – nave della marina statunitense
 Albatros – nave tedesca
 Albatros – sistema lanciamissile navale antiaereo
 Classe Albatros – classe di corvette antisommergibile della Marina Militare
 Classe Albatros – pattugliatore australe di produzione francese: Albatros (P 681) in forza alla Marine nationale
 Classe Typ 143 Albatros – classe di pattugliatori veloci della marina tedesca
 HMS Albatross – nave della marina inglese
 HMAS Albatross (Seaplane Carrier) – nave della marina australiana
 MS Albatros – nave passeggeri tedesca
 NOAA Ship Albatross IV – nave oceanografica statunitense
 Progetto 1124 Albatross – classe di corvette sovietiche, nota in occidente come classe Grisha 
 USS Albatross (1861) – nave della marina statunitense
 USS Albatross (1882) – nave della marina statunitense
 USS Albatross (SP-1003) – nave della marina statunitense
 USS Albatross (AM-71) – nave della marina statunitense
 USS Albatross (YMS-80) – nave della marina statunitense
 USS Albatross (MSC-289) – nave della marina statunitense

Musica 
 Albatros – casa discografica italiana
 Albatros – gruppo musicale italiano
 Albatross – split album dei Fleetwood Mac e Christine McVie del 1977
 Albatross – album dei Big Wreck del 2012
 An Albatross – gruppo musicale statunitense

Sport 
 albatros – termine del golf che significa tre colpi sotto il par

Trasporti 
 Albatros – soprannome degli elettrotreni AnsaldoBreda V250

Altro 
 Cocktail albatros – tipo di cocktail

Altri progetti